Portugalosuchus — це вимерлий рід євсухійських крокодилів, який, можливо, був базальним крокодилом — якщо так, то це був би наразі найстаріший відомий крокодил. Типовим видом є P. azenhae, описаний у 2018 році, і він відомий з пізньокрейдяної (сеноманської) формації Tentugal у Португалії. Морфологічне дослідження 2021 року виявило Portugalosuchus у Crocodylia як члена Gavialidae, тісно пов’язаного з подібними «торакозаврами» (наприклад, Thoracosaurus), водночас зазначивши, що він, можливо, також повністю перебуває за межами Crocodylia. Аналіз датування 2022 року, що включає морфологічні дані та дані ДНК, поставив Portugalosuchus за межі Crocodylia як сестринський таксон родини Allodaposuchidae. Кладограма, спрощена після цього аналізу, показана нижче:

Примітки 

Роди плазунів
Фауна крейдяного періоду
Вимерлі плазуни Європи
Вимерлі тварини, описані 2018